Il singolare  del Trophée des Alpilles 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Marcos Baghdatis era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jerzy Janowicz ha battuto in finale Édouard Roger-Vasselin 3–6, 7–6(8), 7–6(6).

Teste di serie

  Rainer Schüttler (quarti di finale)
  Igor' Kunicyn (semifinali)
  Édouard Roger-Vasselin (finale)
  David Guez (primo turno)

 Stéphane Bohli (quarti di finale)
 Josselin Ouanna (quarti di finale)
 Adrian Mannarino (primo turno)
 Conor Niland (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Trophée des Alpilles 2010